O Brasília Rugby Clube (BRC) é um clube de rugby brasileiro, sediado em  Brasília, Distrito Federal.

História 
O Brasília Rugby Clube, BRC, foi o primeiro clube de Rugby na capital federal. Criado em 2000, a equipe foi fundada por J. Rafael Zakrzewski e alguns estrangeiros praticantes de Rugby em seus países de origem. Juntamente com alguns brasilienses interessados, deram início às atividades do time em 2001. Em meados de 2002, um grupo de franceses liderados por Bruno Guerrard, e outros representantes da Embaixada Francesa, criou o Rugby Sem Fronteiras, RSF; clube que chegou a participar de alguns campeonatos nacionais. Ambos os clubes contaram com a identificação de vários brasileiros com o esporte, e rapidamente angariaram vários atletas.

Infelizmente a falta de apoio e de estrutura durante os anos que se seguiram acabou por diminuir o interesse dos atletas e aumentar a dificuldade em conseguir novos membros. Em meados de 2005, as diretorias dos clubes decidiram unir forças para o desenvolvimento do rugby no Distrito Federal. A fusão dos dois times foi feita com o objetivo de participar do Campeonato Brasileiro – 2.ª Divisão no mesmo ano, e desenvolvimento de vários projetos para 2006 e anos seguintes.

Levando as cores e a bandeira do DF no brasão, o novo clube, o Brasília Rugby, teve rápida identificação com o povo candango. Com a experiência dos membros do RSF que já haviam disputado o Brasileiro em 2004 e a vontade dos membros do BRC, a primeira conquista veio logo. Em junho, o time foi Campeão da Taça Estímulo do Torneio Internacional de Sevens de São José dos Campos, dada ao melhor time estreante. Teve também eleito o jogador revelação do campeonato, Cedric Wamba. No Brasileiro, a equipe conseguiu uma vitória em casa diante do BH Rugby e foi derrotada pela o Rio Union no Rio de Janeiro, terminando a competição em 3° lugar juntamente com o Pasteur.

Em 2008, o clube iniciou um projeto de fortalecimento interno e formação de equipes juvenis. Por fim, em 2009, o Brasilia ingressou no Pequi Nations, torneio que envolve equipes do Centro-Oeste brasileiro, e foi campeão.

Liga Brasília de Rugby Universitário 
Para ajudar na divulgação do esporte, o time criou a Liga Brasília de Rugby Universitário.

A primeira etapa foi disputada no dia 19 de Março de 2011 e contou com diversas instituições de ensino superior da cidade. Ao total, foram cinco equipes disputando um torneio de Beach Rugby, que terminou com o título dividido entre os times Sem Fronteiras (formado por estrangeiros e em homenagem ao antigo clube da cidade) e o IESB. A Taça de Bronze ficou com o CRM (equipe formada por médicos e estudantes de medicina), após disputa de terceiro lugar com o CEUB.

A segunda etapa foi realizada no dia 28 de maio de 2011. Foram quatro equipes participantes. Após a primeira fase onde todas as equipes se enfrentaram, as equipes de Sobradinho e Cruzeiro se classificaram para a Final da Taça de Ouro, que ficou com a equipe de Sobradinho. A Taça de Prata foi dividida entre a equipe Sem Fronteiras e a equipe CRM (Medicina).

Titulos 
  Torneio Rugby 7'Side Internacional de São José dos Campos Campeão - Taça Estímulo (Taça de Madeira) - 1 vez (2005)
  Copa Brasil Central de Rugby - 1 vez (2009)
  Taça Prata da IV Etapa do Campeonato Paulista de Rugby do Interior - 2 vezes (2008 e 2009)

Ligações externas 
 
 
 

Times de rugby do Distrito Federal (Brasil)